Witkówki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Kościan
 Witkówki – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Kościan